Прыжок в длину — двигательное действие, относящееся к горизонтальным прыжкам. Прыжок в длину требует от спортсменов прыгучести, спринтерских качеств. Прыжок в длину входил в соревновательную программу античных Олимпийских игр. Является современной олимпийской дисциплиной лёгкой атлетики для мужчин с 1896 года и для женщин с 1948 года.

Техника и стиль 
У мужчин-атлетов мирового класса, начальная скорость при отталкивании от доски достигает 9,4—9,8 м/c. Оптимальным углом вылета центра масс спортсмена к горизонту считается 20—22° и высота центра масс относительно обычного положения при ходьбе — 50—70 см. Наивысшей скорости атлеты обычно достигают на последних трёх-четырёх шагах разбега.

Прыжок состоит из четырёх фаз: разбега, отталкивания, полёта и приземления. Наибольшие различия, с точки зрения техники, затрагивают полётную фазу прыжка.
 «В шаге» () — простейшая техника, известная ещё с XIX века и знакомая спортсменам-любителям с уроков физкультуры — это прыжок «в шаге» или «согнув ноги». После отталкивания толчковая нога через сторону присоединяется к маховой и плечи отводятся немного назад. Хотя это элементарный вариант прыжка, но им пользуются атлеты высокого уровня и в XXI веке. Так, английский легкоатлет Кристофер Томлинсон, который имеет в активе прыжок на 8,35 м (рекорд Великобритании), прыгает «в шаге». Этим же стилем Галина Чистякова установила мировой рекорд 7,52 м.
 «Прогнувшись» () — более сложный вариант, требующий большей тренированности и координации. Прыгун в полёте прогибает тело в пояснице и как бы делает паузу перед приземлением. В 1920 году эту технику впервые продемонстрировал финский прыгун Туулос. На современном этапе развития лёгкой атлетики это наиболее популярная техника у прыгунов-женщин. Этим стилем, например, прыгала Хайке Дрекслер.
 «Ножницы» () — наиболее сложный вариант, требующий высоких скоростно-силовых качеств спортсмена. Спортсмен в полете словно продолжает бег и делает 1,5, 2,5 или 3,5 шага ногами по воздуху. Это наиболее популярная техника у спортсменов мужчин высокого класса. Стилем «ножницы» прыгал как Майк Пауэлл в 1991 году, так и Боб Бимон в 1968 году. Игорь Тер-Ованесян вспоминал впоследствии подробности этого прыжка:

Наблюдая выдающихся танцовщиков, я не раз восхищался их удивительной способностью как бы зависать в воздухе на какое-то мгновение во время прыжка. Это зависание, которое называется у них «баллон», с трудом поддается тренировке и в большинстве своём является врождённой способностью. У Бимона в середине полёта, даже больше во второй его половине, в тот момент, когда другие прыгуны камнем падают вниз, произошло это чудо — «баллон», и он завис над прыжковой ямой, словно на невидимом парашюте.

История создания

Прыжки в длину в древности 

Прыжок в длину был распространённой дисциплиной античных олимпийских игр. По дошедшим свидетельствам, техника прыжка принципиально отличалась от современной. При прыжке атлеты держали в руках специальный груз — , напоминающий гантели, который перед приземлением отбрасывали назад. Вероятно, считалось, что таким образом они увеличивают длину прыжка. Есть также сведения о том, что некоторые атлеты достигали результатов свыше 15 метров, но исследователи считают, что речь идёт о тройном прыжке.

Современное состояние 
C возрождением интереса к спорту и лёгкой атлетике, прыжки в длину с конца XIX века становятся популярной дисциплиной технических видов. В 1898 году мировой рекорд в прыжках в длину у мужчин принадлежал американцу Майеру Принштайну — 7,23 м. На первых Олимпийских играх также проводились соревнования по прыжкам в длину с места, но они быстро потеряли популярность.

Прыжок в длину относится к наиболее консервативным дисциплинам. Так 8-метровый рубеж (8,13) у мужчин был впервые преодолен Джесси Оуэнсом еще в 1935 году, и по сей день с этим результатом можно выиграть крупные международные соревнования уровня «Гран-при».

В историю этого вида вошло противостояние:
 Ральф Бостон (США) и Игорь Тер-Ованесян (СССР).
 Карл Льюис (США) и Майк Пауэлл (США).

Легендой стал прыжок Боба Бимона на 8,90 метра на Олимпиаде в Мехико (1968). До того неизвестный атлет превзошёл предыдущий рекорд мира сразу на 55 см. Рекорд Бимона был побит Майком Пауэллом, прыгнувшим в 1991 году на 8,95 м на чемпионате мира в Токио, этот результат остаётся непревзойдённым и поныне.

Проводивший с помощью компьютера исследования границ человеческих возможностей в спорте Гидеон Эриэл рассчитал величину максимально возможного прыжка — 8,90 м. Заложенная в компьютер кинограмма рекордной попытки Бимона была квалифицирована им близкой к идеальной, а рассчитанная нагрузка на тазобедренный сустав в момент толчка (770 кг) — близкой к критической для человека.

Дуэль Льюиса и Пауэлла на чемпионате мира в Токио 

Дуэль Льюиса и Пауэлла на чемпионате мира 1991 года в Токио по праву считается одним из величайших спортивных соревнований в истории лёгкой атлетики. В секторе для прыжков был превзойдён казавшийся вечным мировой рекорд Боба Бимона, установленный в 1968 году на Олимпиаде в Мехико.

К моменту начала соревнований Льюис в течение 10 лет не знал поражений, одержав подряд 65 побед. Менее титулованный Пауэлл был серебряным призёром Олимпиады 1988 года в Сеуле и имел лучший результат в мире в 1990 году.

В первой попытке Льюис установил рекорд чемпионатов мира, прыгнув на 8,68 м. Всего три раза за свою спортивную карьеру он прыгал дальше. Пауэлл в первой попытке заступил, а в следующей с результатом 8,54 м вышел на второе место. На третьей позиции закрепился Ларри Мирикс, который, однако, не мог составить серьёзной конкуренции лидерам.

В третьей попытке с попутным ветром 2,3 м/с Льюис показал 8,83 м, один из лучших результатов за всю историю лёгкой атлетики. Пауэлл в третьей попытке улетел в район 8,80 м, однако заступил.

Четвёртая попытка Льюиса была исторической: 8,91 м, первый за 23 года прыжок, превышавший мировой рекорд Боба Бимона. Несмотря на то, что результат был показан с сильным попутным ветром (3 м/с) и не мог быть зафиксирован в качестве нового мирового рекорда, он шёл в зачёт соревнований. Теперь чтобы победить Льюиса, Пауэллу необходимо было устанавливать мировой рекорд.

Развязка этой интриги наступила в пятой попытке. С попутным ветром 0,3 м/с Пауэлл прыгнул на 8,95 м и тем самым превзошёл «вечный рекорд» Бимона, причём сделал это на равнинном стадионе.

Два последних прыжка Льюиса были прекрасны: 8,87 и 8,84 м. Он установил личный рекорд (прыжок на 8,91 м личным рекордом не считался, потому что был сделан при чрезмерном попутном ветре), однако обойти Пауэлла не смог.

Ларри Мирикс с прекрасным результатом 8,42 м стал третьим.

В дальнейшем Пауэлл дважды прыгал за отметку мирового рекорда: 8,99 м в 1992 году и 8,95 в 1994, однако оба прыжка были совершены при попутном ветре, превышавшем допустимую норму 2 м/с, и не были зафиксированы в качестве рекордов.

Льюис, который кроме блестящего выступления в секторе для прыжков, установил на этом чемпионате мировой рекорд в беге на 100 м, был объявлен лучшим атлетом 1991 года.

Дальние прыжки с попутным ветром 
Поскольку попутный ветер может значительно увеличить дальность прыжка, по правилам ИААФ не регистрируются в качестве рекордов результаты, показанные при скорости попутного ветра более 2 м/с. Поэтому лучшие результаты, показанные на соревнованиях, могут превышать официальный мировой рекорд. Самым дальним прыжком в истории лёгкой атлетики является прыжок на 8,99 м Майка Пауэлла (США), совершённый 21 июля 1992 года на соревнованиях в высокогорном посёлке Сестриере при скорости попутного ветра 4,0 м/с. На этих же соревнованиях Хайке Дрекслер (Германия) прыгнула на 7,63 м при скорости попутного ветра 2,1 м/с, установив высшее достижение среди женщин. Следует отметить также прыжок на 8,96 м кубинца Ивана Педросо 29 июля 1995 года в Сестриере, когда измеренная скорость ветра составила 1,2 м/с, однако результат этого замера был признан ошибочным.

Рекорды

Лучшие прыгуны всех времён

Мужчины 

10 лучших результатов на стадионах.

Прыжки за 8,90 м с попутным ветром, превышающим норму.

Женщины 
10 лучших результатов на стадионе среди женщин, состояние на 06 августа 2021 года.

Прыжки за 7,50 м с попутным ветром, превышающим норму.

Хронология мировых рекордов

Мужчины 

После того, как в 1968 году в Мехико Боб Бимон установил феноменальный мировой рекорд, прыгнув на 8,90 м, у многих специалистов возникло впечатление, что высокогорье даёт спортсмену-прыгуну преимущество перед спортсменом, стартующим на равнинном стадионе. Это впечатление усиливалось тем, что предыдущий рекорд (8,35 м Ральф Бостон, Игорь Тер-Ованесян) был также установлен на высокогорье. Поэтому неофициально велась таблица мировых рекордов для равнинных стадионов, которая после рекорда 8,34 Ральфа Бостона в 1964 году выглядела так:

В 1991 году Майк Пауэлл превзошёл рекорд Бимона на равнинном стадионе в Токио, после чего регистрация равнинных рекордов потеряла смысл.

Женщины

Прыжок в длину в филателии

См. также 
 Прыжок в длину (результаты соревнований у женщин)
 Прыжок в длину (результаты соревнований у мужчин)
 Хронология мировых рекордов в прыжках в длину (мужчины)

Примечания

Ссылки 
 International Association of Athletics Federations (IAAF) — официальный сайт
 World Masters Athletics — официальный сайт